Kulík může být:

český rodový název pro několik druhů kulíkovitých ptáků
 Anarhynchus Quoy & Gaimard, 1830 – monotypický rod
 Anarhynchus frontalis Quoy & Gaimard, 1830 – kulík křivozobý
 Charadrius Linnaeus, 1758
 Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 – kulík mořský
 Charadrius alticola (Berlepsch & Stolzmann, 1902) – kulík andský
 Charadrius asiaticus Pallas, 1773 – kulík kaspický
 Charadrius bicinctus Jardine & Selby, 1827 – kulík dvoupruhý
 Charadrius collaris Vieillot, 1818 – kulík límcový
 Charadrius dealbatus (Swinhoe, 1870) – kulík mořský japonský
 Charadrius dubius Scopoli, 1786 – kulík říční
 Charadrius falklandicus Latham, 1790 – kulík falklandský
 Charadrius forbesi (Shelley, 1883) – kulík Forbesův
 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 – kulík písečný
 Charadrius javanicus Chasen, 1938 – kulík jávský
 Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 – kulík větší
 Charadrius marginatus Vieillot, 1818 – kulík proměnlivý
 Charadrius melodus Ord, 1824 – kulík hvízdavý
 Charadrius modestus M. H. C. Lichtenstein, 1823 – kulík šedolící
 Charadrius mongolus Pallas, 1776 – kulík menší
 Charadrius montanus J. K. Townsend, 1837 – kulík pastvinný
 Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 – kulík hnědý
 Charadrius nivosus (Cassin, 1858)
 Charadrius obscurus J. F. Gmelin, 1789 – kulík novozélandský
 Charadrius pallidus Strickland, 1852 – kulík krotký
 Charadrius pecuarius Temminck, 1823 – kulík africký
 Charadrius peronii Schlegel, 1865 – kulík malajský
 Charadrius placidus J. E. Gray & G. R. Gray, 1863 – kulík dlouhozobý
 Charadrius ruficapillus Temminck, 1822 – kulík rezavotemenný
 Charadrius sanctaehelenae (Harting, 1873) – kulík dlouhonohý
 Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 – kulík kanadský
 Charadrius thoracicus (Richmond, 1896) – kulík madagaskarský
 Charadrius tricollaris Vieillot, 1818 – kulík třípásý
 Charadrius veredus Gould, 1848 – kulík rezavoprsý
 Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 – kulík zrzoocasý
 Charadrius wilsonia Ord, 1814 – kulík tlustozobý
 Elseyornis Mathews, 1913 – monotypický rod
 Elseyornis melanops (Vieillot, 1818) – kulík černočelý
 Erythrogonys Gould, 1838 – monotypický rod
 Erythrogonys cinctus Gould, 1838 – kulík černoprsý
 Oreopholus Jardine & Selby, 1835 – monotypický rod
 Oreopholus ruficollis (Wagler, 1829) – kulík tenkozobý
 Peltohyas Sharpe, 1896 – monotypický rod
 Peltohyas australis (Gould, 1841) – kulík australský
 Pluvialis Brisson, 1760
 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) – kulík zlatý
 Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) – kulík hnědokřídlý
 Pluvialis fulva (J. F. Gmelin, 1789) – kulík pacifický
 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) – kulík bledý
 Pluvianellus Gray, 1846 – monotypický rod
 Pluvianellus socialis G. R. Gray, 1846 – kulík šedý
 Pluvianus Vieillot, 1816 – monotypický rod
 Pluvianus aegyptius (Linnaeus, 1758) – kulík nilský
 Thinornis Gray, 1845
 Thinornis cucullatus (Vieillot, 1818) – kulík černohlavý
 Thinornis novaeseelandiae (J. F. Gmelin, 1789) – kulík pobřežní

příjmení
 Josef Kulík (1930–1964) – český vrah a kanibal
 Tomáš Kulík (1954–2020) – český architekt
 Vladimír Kulík (* 1950) – český houslista, pedagog a muzikolog

fiktivní postava
 Kulík (v originále Huey) – kreslená fiktivní postava z Kačeřích příběhů

Související články 
 Kulíkov
 Kulik